Aljabjeva (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk

 Personen
 Ljoedmila Anatoljevna Aljabjeva - Russische filoloog, cultuurwetenschapper en redacteur
 Anna Rozmatovna Aljabjeva (1993) - Kazachse gymnastiek 

 Zie ook
 Aljabjev
 Aljabjevo